Solid est le framework de gestion du matériel de KDE4, la version 2008-2014 de l'environnement de bureau libre KDE. Solid est semblable à Phonon, dans le sens où il sert de couche d'abstraction en ne proposant qu'une seule API, mais ici dédiée à l'interaction avec le matériel informatique. Solid utilise des applications existantes comme HAL et NetworkManager pour proposer des fonctionnalités sur les plates-formes qu'ils supportent. Mais les autres systèmes d'exploitation qui ne proposent pas ces mécanismes nécessiteront un moteur particulier. Encore une fois, comme Phonon, Solid n'est pas limité à un système d'exploitation particulier et peut être étendu à des systèmes comme Mac OS X et Windows. 
Toutefois, une extension de Solid pour Windows n'est pas livrée avec la première version de KDE 4, car la priorité est donnée à un fonctionnement optimal sur les systèmes de type UNIX dans un premier temps.

Solid est prévu pour offrir une manière unifiée pour la gestion de n'importe quel type de matériel sous KDE 4. Des exemples de son utilisation sont la surveillance des batteries des ordinateurs portables via des widgets pour Plasma, ou Phonon l'utilisant pour trouver et identifier des périphériques audio. D'autres fonctionnalités sont prévues, comme la gestion de l'énergie, du réseau, des périphériques amovibles et du bluetooth.

Liens externes 

  Page officielle de Solid
  Article sur Solid sur le site de KDE

Kde
Kde
Framework de programmation

de:KDE Software Compilation 4#Solid
en:KDE Platform#Solid